Władimir Jurowski (1915-1972) – radziecki kompozytor
 Władimir Jurowski (ur. 1972) – rosyjski dyrygent